Baruta ou l'un de ses composés peut désigner :

Toponymes

Baruta : l'une des 21 municipalités de l'État de Miranda ;
 Nuestra Señora del Rosario de Baruta : chef-lieu de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda ;
 Nuestra Señora del Rosario de Baruta : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda
 Las Minas de Baruta : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda ;
 Las Minas de Baruta : la capitale de la paroisse civile de Las Minas de Baruta de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda, de facto, l'un des quartiers de la capitale Caracas.

Homonymie de toponyme